Municipio de Schoolcraft puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Schoolcraft (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Schoolcraft (condado de Kalamazoo, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Schoolcraft (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.